Fair Play (Фейр-Плей, приблизний переклад «чесна гра») — збірка етичних та моральних законів, заснованих на благородстві, справедливості і честі в спорті.

Топонім

Фейр-Плей — місто, штат Міссурі
 Фейр-Плей — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Фейрплей